Alexandru Stamate ist der Name folgender Personen:

* Alexandru Stamate (Handballspieler, 1956) (* 1956), rumänischer Handballspieler
 Alexandru Stamate (Handballspieler, 1982) (* 1982), rumänischer Handballspieler